Линия Уайт-Плейнс-роуд, Ай-ар-ти — линия дивизиона Ай-ар-ти Нью-Йоркского метро.

Линия проходит по району Бронкс. Основная часть линии проложена на эстакаде (кроме южного участка линии со станциями Третья авеню — 149-я улица и 149-я улица — Гранд-Конкорс).

Линия обслуживается

Список станций

Ссылки
 nycsubway.org — IRT White Plains Road Line
 IRT White Plains Road Line Extended from East 177th Street to 219th Street in the Bronx |NY Times Archive, March 4th, 1917
 E. 180th St Station Rehab